Agnes von Baden ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Baden-Österreich (1250–1295), Herzogin von Kärnten und Gräfin von Heunburg
 Agnes von Baden (Äbtissin) († 1361), Markgräfin von Baden und Äbtissin von Lichtenthal
 Agnes von Baden (1408–1473), Herzogin von Schleswig, Gräfin von Holstein und Markgräfin von Baden